Huckepack steht für:
 Huckepack, jemanden auf dem Rücken tragen
 Huckepack (Film), italienischer Spielfilm von Pasquale Festa Campanile (1968)
 Bilderbuchpreis Huckepack, deutscher Bilderbuchpreis
 Claas Huckepack, landwirtschaftliches Fahrzeug

Siehe auch: